Михаи́л Давы́дов:
 Давыдов, Михаил Абрамович (род. 1954) — российский историк.
 Давыдов, Михаил Алексеевич (1939—2013) — советский и российский историк, мемуарист.
 Давыдов, Михаил Аркадьевич (1899—1941) — начальник ОТБ при НКВД СССР.
 Давыдов, Михаил Вениаминович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Давыдов, Михаил Ефимович (1915—2010) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Михаил Иванович (род. 1947) — советский и российский хирург, онколог.
 
 Давыдов, Михаил Прокопьевич (1908—1983) — руководитель организаций по строительству угольных шахт, лауреат Ленинской премии.
 Давыдов, Михаил Прокофьевич (1901—1967) — советский партийный и государственный деятель.